Бе́лый Яр — название населённых пунктов в России.
 Белый Яр — село в Завитинском районе Амурской области.
 Белый Яр — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Белый Яр — село в Ачинском районе Красноярского края.
 Белый Яр — посёлок в Ачинском районе Красноярского края.
 Белый Яр — деревня в Курагинском районе Красноярского края.
 Белый Яр — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Белый Яр — посёлок в Тевризском районе Омской области.
 Белый Яр — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Белый Яр — рабочий посёлок в Томской области, административный центр Верхнекетского района.
 Белый Яр — посёлок в Тегульдетском районе Томской области.
 Белый Яр — село в Алтайском районе Хакасии.
 Белый Яр — посёлок городского типа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Новый Белый Яр
Старый Белый Яр